Ma femme, une nouvelle française de Guy de Maupassant publiée en 1882 ;
 Ma femme (жена), une nouvelle russe d'Anton Tchekhov publiée en 1892 ;
 Ma femme (La mia signora), un film italien de Tinto Brass, Mauro Bolognini et Luigi Comencini sorti en 1964.